Чемпионат Испании по футболу 1958/1959 — 28-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 7-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 775 голов.

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как победитель текущего розыгрыша, а «Барселона» как чемпион Испании.

Потуровая таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
 «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас»  — 10:1 (16-й тур, 4 января 1959 года)
 Самая крупная победа в гостях: 7 голов
 «Осасуна» — «Атлетик Бильбао»  — 1:8 (17-й тур, 11 января 1959 года)
 Самая крупная победа дома: 9 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Сельта»  — 9:0 (16-й тур, 4 января 1959 года)
 «Атлетик Бильбао» — «Реал Хихон»  — 9:0 (15-й тур, 28 декабря 1958 года)
 «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас»  — 10:1 (16-й тур, 4 января 1959 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1959
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1958 году
Спорт в Испании в 1959 году